Akena peut faire référence à :
 Akena, une chaîne hôtelière ;
 Akena Vérandas, une entreprise de fabrication de vérandas ;
 Akena Vérandas, un voilier de course au large.